В Дальневосточном федеральном округе 81 город, из них
 2 крупнейших (население от 500 тыс. до 1 млн жителей),
 3 крупных (население от 250 тыс. до 500 тыс. жителей),
 7 больших (население от 100 тыс. до 250 тыс. жителей),
 6 средних (население от 50 тыс. до 100 тыс. жителей),
 63 малых (население менее 50 тыс. жителей).

См. также 
 Дальневосточный федеральный округ
 Список городов Дальневосточного экономического района с населением более 20 тысяч человек

Примечания 

Дальневосточный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ